Gorzelanny ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Gorzelanny (* 1954), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Tom Gorzelanny (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler